Ignacy Lipczyński (generał)
 Ignacy Lipczyński (ziemianin)